Le Grand Soir est une notion définissant une rupture révolutionnaire, où tout est possible.

Livre 
 Le Grand Soir, roman d'Albert Crémieux, publié à la Nouvelle société d'édition à Paris, en 1929.

Médias 
 Le Grand Soir (média) est un site internet d'informations et d'analyse, indépendant, ancré à gauche et anti-impérialiste, créé en 2002 par Maxime Vivas et Viktor Dedaj.

Musique

Album 
 Grand Soir, album de La Ruda sorti en .

Chanson 
 Le Grand Soir, chanson de Nuno Resende sorti en single le .

Télévision 
 Le Grand Soir,  de la 1 saison de Prison Break.

Cinéma 
 Le Grand Soir, film suisse de Francis Reusser sorti en 1976 ;
 Le Grand Soir, titre québécois de Prom, film américain de  sorti en 2011 ;
 Le Grand Soir, film du duo Kervern-Delépine sorti en 2012.